Ptychodera ceylonica är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av author unknown. Ptychodera ceylonica ingår i släktet Ptychodera och familjen Ptychoderidae.

Artens utbredningsområde är Indiska oceanen. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ollonmaskar
ceylonica